Кварцхава — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Кварцхава, Дмитрий Николаевич (1900 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кварцхава, Константин Бахваевич (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.